

Tramlijnen
Tramlijn 7 (Amsterdam)
Tramlijn 7 (Antwerpen)
Tramlijn 7 (Haaglanden)
Tramlijn 7 (Rotterdam)
Tramlijn 7 (Brussel)
Tramlijn 7 (Stockholm)
Tramlijn 7 (Île-de-France)

Andere gebruiken 
Tram 7 (single), een single van Jurk! uit 2010

Zie ook 
Lijn 7